Тренч'янська Тепла — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край, Словаччина.
Річки:
 Тепла — притока Грону.
 Тепла — притока Ондави
 Тепла — притока Сіверського Дінця

Див. також 
 Тепла Яма